Колори́т (, от  — краска, цвет, окраска, вид, внешность) — композиция цвета, хроматический (цветовой) строй, характер использования цветовых отношений, согласованность тонов хроматического ряда.

В изобразительном искусстве 
Во всех видах, разновидностях и жанрах изобразительного искусства, но, прежде всего в живописи, колорит, в отличие от эстетической ценности цветовых сочетаний, не ограничивается простой гармонизацией цветов, а призван выражать художественный смысл произведения искусства. От колористического решения композиции зависит степень восприятия художественного образа зрителем. Поэтому понятие колорита связано с качественной оценкой цветового решения произведения искусства. Это «существенный компонент художественного образа, вызывающий ответные эмоции зрителей».

Колористические средства

В каждом отдельном случае колористическое решение произведения искусства совершенно уникально, но основывается на нескольких простых закономерностях. «Качество колорита устанавливается нахождением эквивалента цветового строя произведения искусства и имеющихся в распоряжении художника материалов — красок с их физическими и химическими свойствами». Такие эквиваленты необходимы, поскольку свойства цвета в природе (яркость, насыщенность) не совпадают с аналогичными свойствами красок (которые значительно слабее тех же свойств в природе: яркости солнца, цвета синего неба или весенней зелени). Поэтому в современной колористике — науке о цвете, принято строго различать понятия цвета и краски. Результатом нахождения эквивалентов восприятия цвета и свойств красочного слоя являются колористические качества произведения: яркость, насыщенность, светлотность, тепло-холодные отношения тонов.

Благодаря принципу эквивалентности и свойствам «одновременного контраста» дополнительных тонов, пользуясь небольшим количеством красок (часто достаточно трёх, соответствующих основным тонам спектра: красной, жёлтой и синей) опытный мастер может создать цветовой строй, превосходящий натуральный по выразительности. Так писали Тициан (с добавлением дополнительных белой и чёрной краски) и К. С. Петров-Водкин. Чтобы достичь выразительности колорита используется принцип цветовой доминанты. В зависимости от замысла художника подобной доминантой «может стать любой тон хроматического ряда, определяющий также особенности тепло-холодных отношений тонов в данной композиции». Такая особенность обычно определяется простыми словами: тёплый колорит, холодный, золотистый, розоватый или, напротив, — холодный, голубой, серебристый. Одним из дополнительных средств колористического решения композиции в живописи является валёр.

Каждый художник предпочитает те или иные тона, у него могут быть любимые краски. Индивидуальный подход мастера к решению колористических задач иносказательно именуют палитрой художника. Мастеров, уделяющих особенное внимание тонкостям цветовых сочетаний, называют колористами.

Колоритный — в переносном значении, описательная качественная характеристика объекта, явления, события, местности, произведения искусства, основанная на особенной выразительности внешних признаков (в том числе не обязательно зрительных). Так, употребляются выражения музыкальный колорит, звуковой колорит национальный колорит.

В фотографии 
Колористическое решение — одно из важных изобразительных средств фотографии. Используется автором для наилучшего выражения содержания снимка.

Основу колорита фотоизображения образуют цвета и тональности снимаемого объекта. Исходя из этого, автор снимка оценивает цветовые сочетания объекта съёмки и фона, выбирает расположение в кадре наиболее ярких цветовых деталей, подбирает определённую фактуру и способ освещения.

Цветовая организация объекта съёмки 
Для получения необходимого колорита фотоизображения во многих случаях применяется методика так называемой цветовой организации объекта съёмки.
 
Так, в случае создания натюрморта, павильонного портрета, изготовления рекламных фотографий предметы, фон и прочие элементы, составляющие кадр, подбираются в цветовых сочетаниях, призванных акцентировать внимание зрителя на сюжетно-важных частях изображения.

Освещение объекта 
На колорит фотоизображения оказывает принципиальное влияние характер освещения:
 Направление светового потока
 Рисунок светотени
 Контраст освещения

Всё это трансформирует цвета объекта и меняет исходные цветовые тона изображения.

Поэтому колорит фотоизображения во многом зависит от пропорций освещённых и затенённых участков в кадре.

При значительной доле тёмных участков цветовые тона (за исключением узкого диапазона синих оттенков) кажутся приглушёнными, часть тонов изображения (особенно пурпурные и жёлтые) воспринимается как коричневые цвета, цветные элементы теряют свою яркость, выглядят приглушёнными.

При подсветке теневых участков изображения общим рассеянным светом можно изменить их освещённость и создать так называемый «бестеневой» колорит фотоизображения, которому присущи, однако, насыщенность и тона, свойственные объекту съёмки.

Съёмочная оптика 
На колорит фотоизображения оказывают влияние элементы оптической системы фотокиноаппаратуры:
 Объективы различаются по степени резкости или мягкости изображения. Кроме того, значительное влияние на колорит фотоизображения может оказать рассеяние света в линзах и на их поверхностях.
 Бленды позволяют снизить влияние недостатков оптики и повысить насыщенность цветов и контраст изображения.
 Светофильтры и другие оптические насадки могут принципиально изменять контраст рисунка. Так, при съёмке на чёрно-белую плёнку морского пейзажа жёлтый или оранжевый фильтр делает снимок более контрастным, с выразительными цветовыми сочетаниями, отличающимися от таковых без фильтра.
 Призмы и эффектные светофильтры могут создавать дополнительные цветные элементы изображения благодаря дисперсии и дифракции света.

Обработка фотоматериалов 
Доработка и уточнение колорита фотоизображения производится в процессе печатания фотографий с помощью корректирующих светофильтров, а также с применением таких методов, как изогелия, соляризация.

В чёрно-белой фотографии важное колористическое значение имеет применение кремовых и окрашенных фотобумаг, а также вирирование изображения.

В ряде ныне устаревших процессов типа бромойля колорит достигается, по сути, ручной художественной работой фотографа, сравнимой с работой художника.

Примечания

Источники 
 

Цвет
Фотография
Изобразительное искусство